Воронова Анна Ігорівна (*2003) — українська співачка, лауреат і переможець міжнародних конкурсів, учасниця «Голос. Діти-3»
 Воронова Лідія Костянтинівна (*1931—†2015) — український правознавець, академік Академії правових наук України
 Воронова Пелагія Яківна (*1892—†1990) — радянська діячка, 2-й секретар Івановського Промислового обласного комітету ВКП(б).
 Воронова Тетяна Петрівна (*1924—†2011) — журналіст, краєзнавець та історик

 Воронова — присілок, Каргапольський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Воронов
 Вороново

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ